Unter einem Effektgerät versteht man:

 ein Gerät für akustische Veränderungen, siehe Effektgerät (Musik),
 eine Vorrichtung zur Erzielung von optischen Effekten für Shows und Musikveranstaltungen, etwa ein Stroboskop, eine Lichtorgel oder eine Nebelmaschine.